Ilbars Khan I, primer kan uzbek de Khwarizm (1513–1518)
 Ilbars Khan II, efímer kan de Khwarizm durant uns mesos el 1623
 Ilbars Khan III, kan de Khivà (1732–1740)